Мая́чный () — село (с 2004 года) в составе городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Основано в 1949 году, с 1954 по 2004 годы — посёлок городского типа. Маячный был административным центром Маячинского поссовета.

Посёлкообразующим предприятием являлся Маячинский угольный разрез.

Топоним 
Своё название село получило из-за того, что расположено среди маяков (сооружений, которые стоят на вершинах точек залежей угля).

История 
Строительство Маячного началось в 1949 году. Первостроители жили в палатках близ деревни Николаевки, около родника. На посту управляющего села был Д. К. Середа. Главным инженером строительства являлся А. Шкловер. Причиной основания стала разработка Маяченского угольного разреза.

Первые жители жили в бараках построенных специально для рабочих.

Получило статус посёлка городского типа (рабочего посёлка) в 1954 году.

В нём были открыты продуктовый, хозяйственный, книжные магазины, а также клуб. Затем были построена котельная, детский сад и магазины.

В 1964 году сдано в строй здание средней школы. В посёлке был построен больничный городок, в который приезжали на лечении даже из соседних городов.

В 1972 год открылся Кумертауский психоневрологический интернат, в котором работала большая часть женского населения. В 1975 году началось строительства элеватора. Открылись детский дом № 1 , СПТУ № 100 (сейчас ПУ № 100), в котором обучали свыше 20 различным профессиям.

Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 125-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан» (в ред. Закона РБ от 20.07.2005 № 211-з) в черту населённого пункта вошла деревня Николаевка

статья 1, пункт 138.

Объединить рабочий посёлок Маячный города Кумертау и деревню Николаевка города Кумертау в единый населённый пункт — рабочий посёлок с сохранением наименования Маячный, исключив деревню Николаевка из учётных данных.

Отнести рабочий посёлок Маячный Маячинского поссовета города Кумертау к категории сельского населённого пункта, установив тип поселения — село. Отнести Маячинский поссовет к категории сельсовета с сохранением наименования «Маячинский».

Население 

 Национальный состав
Большая часть населения русские и башкиры, также проживают татары, чуваши, мордва и другие.

Известные жители 
 Буракаева, Марьям Сабирьяновна (род. 27 марта 1943 года) — башкирская писательница, заслуженный работник культуры РБ (1993), член Союза писателей БАССР с 1981 г. председатель Всебашкирского центра национальной культуры «Ак тирма» (1998—2001).

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа № 8.

Детский сад № 15 «Маячок» комбинированного вида.

Детский клуб «Маячок».

Молодёжный досуговый центр «Калипсо».

Детская художественная школа.

Детская музыкальная школа № 1.

Сельская библиотека.

7 магазинов

Телекомпания «МАЯК ТВ»

Религия 
 Храм иконы «Божей матери Державной».
 Мечеть.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Кумертау
Бывшие посёлки городского типа Башкортостана